Гродкув:

 Гродкув — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Бжегский повят.
 Гродкув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Бжегский повят (Опольское воеводство).